Casa Coll (Girona), casa de Girona
 Casa Coll (Pl. Calvet), casa de Girona
 Casa Coll i Regàs, casa de Mataró
 Casa Coll (Vilalba dels Arcs), casa a Vilalba dels Arcs
 Casa Coll i Bacardí, casa de Terrassa

 Casa Coll (Manresa)